Ognes (Aisne)
 Ognes (Marne)